Fatta eld kan avse:

 Fatta eld (album) – ett album av Fattaru
 Fatta eld (roman) – andra boken i Hungerspelentrilogin